Enggano (wyspa)
 Enggano (lud)
 język enggano